Les Gwich’in ou Kutchin ou Loucheux sont un peuple amérindien de l'Alaska et du Yukon.
 Le gwich’in est leur langue, qui appartient à la famille des langues athapascanes septentrionales.